Лурдуэ́-Сен-Мише́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 45 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 380 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Пле-Жоли ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini